Kleibrink:
 Peter Kleibrink (ur. 1951) – niemiecki piłkarz
 Shannon Kleibrink (ur. 1968) – kanadyjska curlerka
 Heiko Kleibrink (ur. 1973) – niemiecki tancerz sportowy
 Benjamin (Philip) Kleibrink (ur. 1985) – niemiecki szermierz